Neuenschwander ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Neuenschwander (1902–1984), Schweizer Maler
 Mousse Boulanger geboren als Berthe Sophie Neuenschwander (1926–2023), Schweizer Schriftstellerin und Hörfunkjournalistin
 Caryl Neuenschwander (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Eduard Neuenschwander (1924–2013), Schweizer Architekt
 Erwin Neuenschwander (* 1942), Schweizer Mathematikhistoriker
 Esther Neuenschwander (* 1983), Schweizer Curlerin
 Jan Neuenschwander (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler

 Maja Neuenschwander (* 1980), Schweizer Leichtathletin

 Michael Neuenschwander (* 1962), Schweizer Schauspieler
 Oscar Neuenschwander (* 1918), Schweizer Ruderer
 Rosa Neuenschwander (1883–1962), Schweizer Berufsberaterin
 Ulrich Neuenschwander (1922–1977), Schweizer Theologe
 Willi Neuenschwander (1929–2003), Schweizer Politiker (SVP)